

Виселки — присілок, Асекеєвський район, Оренбурзька область
 Виселки — селище, Зубово-Полянський район, Мордовія

Виселки — селище, Амвросіївський район, Донецька область